Plusieurs chapelles chrétiennes ont été nommées chapelle Sainte-Brigitte en référence à une sainte Brigitte :
 la chapelle Sainte-Brigitte de  à Borgholm en Suède ;
 la chapelle Sainte-Brigitte du Reyran à Fréjus en France ;
 la chapelle Sainte-Brigitte de Grand-Champ en France ;
 la chapelle Saintes-Anne-et-Brigitte de Stralsund en Allemagne.

On trouve aussi :
 la chapelle Sainte-Brigide (autre graphie du nom de sainte Brigitte d’Irlande) de Fosses-la-Ville en Belgique.

Brigitte
~